Hoffenberg peut faire référence à : 
 Esther Hoffenberg, réalisatrice et productrice française de films documentaires.
 Raymond Hoffenberg (1923–2007), endocrinologue sud-africain/britannique.